Григо́рий Степа́нович Пирого́в (, село Новосёлки Рязанского уезда Рязанской губернии — , Ленинград) — русский певец (бас), певцами стали все его братья — Александр, Алексей, Михаил.

Биография 
Родился 12 (24) января 1885 года в селе Новосёлки. Из крестьянской семьи. В 1898 году переехал с родителями в Рязань, работал в плотницкой артели. С 16 лет пел в церковном хоре, где под руководством регента П. О. Климова изучал нотную грамоту. В 1903 поступил в Московское музыкально-драматическое училище, обучался пению у профессоров М. Е. Медведева (с 1903 по 1905 год) и Л. Д. Донского (с 1905 по 1908 год), параллельно работая на чаеразвесочной фабрике купца В. Перлова и выступая в содержавшемся на его средства церковном хоре под управлением регента Ф. А. Иванова. Пытался поступить в Большой театр, был принят в Мариинский театр, дебютировал в 1909 в партии Нилаканты (опера Делиба «Лакме»). В 1910—1915, 1917—1921 — солист Большого театра, выступал также в Одесском оперном театре, петроградском Народном доме (антреприза А. Р. Аксарина). С 1921 пел в операх и давал сольные концерты в Сибири, на Урале, на Украине, в Закавказье и Узбекистане. Гастролировал в Будапеште (1914), Риге (1923), Берлине (конец 1923 — начало 1924), Бухаресте, Праге и Копенгагене (лето 1924).

25 декабря 1930 года в Большом зале Московской консерватории состоялся последний концерт певца.

Умер 20 февраля 1931 года в Ленинграде. 25 февраля похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 2).

Семья
 Первая жена — Мария Дмитриевна Пирогова (урожд. Хлыстова; 1885 — ?)
 Сын — Василий Григорьевич Пирогов (1904—1965)
 Дочь — Антонина Григорьевна Пирогова (10.02.1905 — 17.02.1975)
 Сын — Леонид Григорьевич Пирогов (23.03.1910 — 15.04.1968), артист театра, радио и кино
 Внучка — Людмила Леонидовна Пирогова (21.07.1939 — 19.01.2010), актриса Малого театра
 Дочь — Ольга Григорьевна Пирогова
 Внук — Михаил
 Вторая жена — Александра Ивановна Пирогова (урожд. Петрова; 1888—1981)
 Сын — Григорий Григорьевич Пирогов (1928—2008), доктор наук, профессор

Творчество 
Обладал сильным, полнозвучным и ровным во всех регистрах голосом мягкого «виолончельного» тембра и широкого диапазона (свыше двух октав: от ми большой октавы до соль-диез первой), что позволяло ему исполнять басовые и баритоновые партии. Выступления певца отличались огромной эмоциональной силой. За 22 года на сцене Г. С. Пирогов исполнил 52 разнохарактерные партии (согласно иным оценкам — до шестидесяти), из них 28 — в русском репертуаре. Особенно он прославился исполнением партий Руслана («Руслан и Людмила» М. И. Глинки), Бориса Годунова и Досифея («Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского), Мельника («Русалка» А. С. Даргомыжского), Мефистофеля («Фауст» Ш. Гуно), Вотана («Золото Рейна», «Валькирия» и «Зигфрид» Р. Вагнера). Камерный репертуар певца включал произведения М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, С. И. Танеева, С. В. Рахманинова, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Э. Грига, А. А. Спендиарова, С. Н. Василенко. С успехом исполнял также русские народные песни.

Оперные партии 

 М. И. Глинка, «Руслан и Людмила» — Руслан
 М. И. Глинка, «Руслан и Людмила» — Фарлаф
 А. С. Даргомыжский, «Русалка» — Мельник
 М. П. Мусоргский, «Борис Годунов» — Борис Годунов
 М. П. Мусоргский, «Борис Годунов» — Пимен
 М. П. Мусоргский, «Хованщина» — Досифей
 М. П. Мусоргский, «Хованщина» — Иван Хованский
 А. П. Бородин, «Князь Игорь» — Владимир Галицкий
 А. П. Бородин, «Князь Игорь» — Кончак
 П. И. Чайковский, «Евгений Онегин» — Гремин
 П. И. Чайковский, «Евгений Онегин» — Зарецкий
 П. И. Чайковский, «Мазепа» — Кочубей
 П. И. Чайковский, «Мазепа» — Орлик
 П. И. Чайковский, «Пиковая дама» — Томский
 Н. А. Римский-Корсаков, «Сказка о царе Салтане» — Салтан
 Н. А. Римский-Корсаков, «Золотой петушок» — Додон
 Н. А. Римский-Корсаков, «Садко» — Варяжский гость
 Н. А. Римский-Корсаков, «Псковитянка» — Юшко Велебин
 Н. А. Римский-Корсаков, «Царская невеста» — Собакин
 Н. А. Римский-Корсаков, «Снегурочка» — Мороз
 Н. А. Римский-Корсаков, «Снегурочка» — Бирюч
 А. Г. Рубинштейн, «Демон» — Демон
 А. Г. Рубинштейн, «Демон» — Гудал
 А. Н. Серов, «Юдифь» — Олоферн
 Э. Ф. Направник, «Дубровский» — Верейский
 Ц. А. Кюи, «Анджело» — Анафеста
 А. Т. Гречанинов, «Добрыня Никитич» — Добрыня
 Н. Ф. Соловьёв, «Корделия» — Югурта
 Р. Вагнер, «Золото Рейна» — Вотан
 Р. Вагнер, «Золото Рейна» — Альберих
 Р. Вагнер, «Золото Рейна» — Фазольт
 Р. Вагнер, «Валькирия» — Вотан
 Р. Вагнер, «Зигфрид» — Вотан
 Р. Вагнер, «Гибель богов» — Гунтер
 Р. Вагнер, «Гибель богов» — Гаген (Хаген)
 Р. Вагнер, «Лоэнгрин» — Глашатай
 Р. Вагнер, «Риенци» — Колони
 Дж. Мейербер, «Гугеноты» — Сен-Бри
 Дж. Мейербер, «Гугеноты» — Марсель
 Ш. Гуно, «Фауст» — Мефистофель
 Ш. Гуно, «Ромео и Джульетта» — Капулетти
 Л. Делиб, «Лакме» — Нилаканта
 Ж. Бизе, «Кармен» — Эскамильо
 Ж. Бизе, «Искатели жемчуга» — Нурабаз
 Ж. Массне, «Манон» — Леско
 А. Тома, «Миньон» — Лотарио
 Ф. Галеви, «Дочь кардинала» — Кардинал
 Дж. Россини, «Севильский цирюльник» — Дон Базилио
 Дж. Верди, «Риголетто» — Монтероне
 Дж. Верди, «Аида» — Царь Египта
 Дж. Верди, «Аида» — Амонасро
 Дж. Пуччини, «Богема» — Альциндор

Оперные арии, не вошедшие в канонический список 

 К. Вебер, «Волшебный стрелок» — Каспар
 А. Н. Верстовский, «Аскольдова могила» — Неизвестный

Сохранившиеся записи 
Григорий Пирогов записывался на грампластинки в Петербурге («Граммофон», 1907) и в Москве («Пате», 1910). В 1968 году в СССР была выпущена долгоиграющая пластинка с ранее не известными записями; в 1983 году в серии «Из сокровищницы мирового исполнительского искусства. Вокалисты» выпущена пластинка с записями Л. Балановской, А. Боначича, И. Грызунова и Г. Пирогова; в 1996 году издан сборник из двух компакт-дисков «Greatest Voices of Bolshoi», в который была помещена ария Неизвестного в исполнении Григория Пирогова; в 2007 году в серии «Выдающиеся исполнители» издан компакт-диск «Григорий и Александр Пироговы. Арии и сцены из опер, песни». При весьма обширном оперном и камерном репертуаре Г. С. Пирогова материальных свидетельств его незаурядного дарования сохранилось совсем немного. Доступные аудиозаписи:
 Ария Неизвестного (А. Н. Верстовский, опера «Аскольдова могила»), 1910 год, фирма «Пате», патент 348505, диск 61679-R.A, запись 21748
 Дубинушка (русская народная песня), 1910 год, фирма «Пате», патент 348505, диск 61399-R.A, запись 21746
 Дубинушка (русская народная песня), 1920-е годы
 Как король шёл на войну (Ф. Ф. Кёнеман, М. Ю. Конопницкая, А. П. Колтоновский), 1910 год, фирма «Пате», запись 21742
 Песня убогого странника (Н. А. Маныкин-Невструев, Н. А. Некрасов), 1910 год, фирма «Пате», патент 348505, диск 61421-R.A, запись 21745
 Последний рейс (Э. Алнес, Г. Фергеланд, М. А. Слонов), 1910 год, фирма «Пате», запись 21749
 Серенада Мефистофеля (Ш. Гуно, опера «Фауст»), 1910 год, фирма «Пате», запись 21744
 Стансы Нилаканты (Л. Делиб, опера «Лакме»), 1910 год, фирма «Пате», запись 21743
 Ты взойди, солнце красное (русская народная песня), 1910 год, фирма «Пате», патент 348505, диск 61299-R.A, запись 21747

Признание 

 В 1932 году по ходатайству работников Московско-Окского речного пароходства один из лучших окских пароходов был назван именем певца.
 В 1966 году имя братьев Григория и Александра Пироговых присвоено Рязанскому музыкальному училищу.
 В селе Новосёлки Рыбновского района Рязанской области с июля 1995 года действует МБУК «Дом-музей Пироговых».
 На родине певцов ежегодно происходит праздник песни, посвящённый братьям Пироговым.
 По Волге и Оке курсирует теплоход «Григорий Пирогов».

Примечания

Литература 
Основная литература
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная литература

Ссылки 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом-музей Пироговых» 
 Пирогов Григорий Степанович / Биография.ру
 Братья Пироговы / Призрак Оперы 
 «Дебют Григория Пирогова» / История, культура и традиции Рязанского края 
 Григорий Степанович Пирогов / РГАФД 
 Пароход, названный в честь Григория Пирогова / Речная справочная книжка корабельного инженера Е. Л. Смирнова 
 Теплоход, названный в честь Григория Пирогова / Parohodoff 

Оперная труппа Большого театра
Пироговы
Басы
Баритоны СССР
Оперная труппа Мариинского театра
Похороненные на Новодевичьем кладбище